Eifersucht bezeichnet:
 Eifersucht, eine Emotion

 Eifersucht (Munch), Gemälde von Edvard Munch (1895)
 Eifersucht (1925), deutscher Stummfilm von Karl Grune
 Eifersucht (1942), italienisches Melodram von Ferdinando Maria Poggioli
 Eifersucht (1948), französisches Filmdrama von Henri Calef
 Eifersucht (2013), französisches Filmdrama von Philippe Garrel

Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Eifersucht